Der Lima Challenger Copa Claro 2013 war ein Tennisturnier, das vom 11. bis 16. November 2013 in Lima stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 14 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 9. November 2013 statt.

Bei dieser wurden in einer Runden aus 8 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Cristóbal Saavedra Corvalán
 Pedro Cachín
 Sergio Monges
 Mauricio Echazú

Als Lucky Loser rückten folgende Spieler in das Hauptfeld auf:
 Nicolás Jarry
 Duilio Vallebuona

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 71 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 62 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 52 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Lima